Никола́й Евге́ньевич Стре́мский (род. 29 февраля 1964 года, Карабутак, Казахская ССР) — митрофорный протоиерей, основатель и бывший настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия (посёлок Саракташ Оренбургской области), бывший директор православной общеобразовательной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и бывший благочинный Саракташского округа Оренбургской епархии.

Биография 
Рос в Актюбинске, действительную военную службы проходил в узбекском посёлке Учкызыл близ города Термеза, на границе с Афганистаном.   

После армии поступил в Московскую духовную семинарию. Во время обучения встретил свою будущую жену Галину. Венчались в Сергиевом Посаде. Заочно обучался в Московской духовной академии. Супруга Галина окончила иконописную школу в Троице-Сергиевой лавре.

После рукоположения во диаконы служил в Оренбургской области. Через три года службы, в 1990 году, рукоположён во священника. С 25 марта 1990 года служил в Саракташе. В 1992 году Стремский принял в семью 15 детей-сирот в возрасте от 1,5 до 11 лет.

В 1999 году был назначен благочинным округа на территории Саракташского, Сакмарского, Беляевского и Тюльганского районов. Впоследствии возглавлял Саракташский благочиннический округ Оренбургской епархии.

Уголовное преследование 
25 сентября 2019 года заключён под стражу и обвинён правоохранительными органами РФ по трём статьям Уголовного кодекса РФ: изнасилование несовершеннолетней (ст. 134), развратные действия по отношению к несовершеннолетним (ст. 135) и неисполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 156). В тот же день указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) запрещён в священнослужении «на время ведения следствия». В декабре 2019 года жители Саракташа, в том числе приёмные дети священника, обратились к президенту Путину с просьбой освободить Николая Стремского. В 2020 году Следственный комитет России сообщил, что «по версии следствия, в период с 1999 по 2019 год обвиняемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних».

24 декабря 2021 года Саракташским районным судом Оренбургской области Николай Стремский признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности. Стремскому назначено лишение свободы на 21 год.

Семья 
С 1992 года вместе с супругой Галиной воспитывают 70 приёмных детей из детских домов разных регионов России. Семья Стремских — самая большая многодетная семья в России. 25 детей из 70 носят его фамилию, остальные — под его опекой.

Награды 
 Орден «Родительская слава» (26 ноября 2011 года) — за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.
 Лишён этой награды по постановлению суда.
 Лауреат международной благотворительной премии «Золотое сердце», которая вручается при поддержке правительства Российской Федерации, Совета Федерации, правительства Москвы, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ (2006 год),
 Лауреат Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность» (2007 год).

Примечания

Ссылки 
 
 Информация на сайте обители милосердия
 Вячеслав Моисеев Батюшка // Российская газета, 14.02.2008

Священники Русской православной церкви
Благочинные
Кавалеры ордена «Родительская слава»
Выпускники Московской духовной академии
Выпускники Московской духовной семинарии
Участники Афганской войны (1979—1989)